Серена Вилијамс је бранила титулу. Нова победница Вимблдона је постала Чехиња Петра Квитова, која је у финалу добила победницу Вимлбдона 2004. године, Рускињу, Марију Шарапову са 6-3, 6-4.
Први пут после 1913. свих осам четвртфиналисткиња су биле Европљанке.

Носиоци 

  Каролина Возњацки (четврто коло)
  Вера Звонарјова (треће коло)
  На Ли (друго коло)
  Викторија Азаренка (полуфинале)
  Марија Шарапова (финале)
  Франческа Скјавоне (треће коло)
  Серена Вилијамс (четврто коло)
  Петра Квитова победница
  Марион Бартоли (четвртфинале)
  Саманта Стосур (прво коло)
  Андреа Петковић (треће коло)
  Светлана Кузњецова (треће коло)
  Агњешка Радвањска (друго коло)
  Анастасија Пављученкова (друго коло)
  Јелена Јанковић (прво коло)
  Јулија Гергес (треће коло)

<li> Каја Канепи (прво коло)
<li> Ана Ивановић (треће коло)
<li> Јанина Викмајер (четврто коло)
<li> Пенг Шуај (четврто коло)
<li> Флавија Пенета (треће коло)
<li> Шахар Пер (прво коло)
<li> Винус Вилијамс (четврто коло)
<li> Доминика Цибулкова (четвртфинале)
<li> Данијела Хантухова (треће коло)
<li> Марија Кириленко (треће коло)
<li> Јармила Гајдошова (треће коло)
<li> Јекатерина Макарова (прво коло)
<li> Роберта Винчи (треће коло)
<li> Бетани Матек-Сандс (прво коло)
<li> Луција Шафаржова (друго коло)
<li> Цветана Пиронкова (четвртфинале)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 Вимблдон 2011 — мушкарци појединачно
 Вимблдон 2011 — мушки парови
 Вимблдон 2011 — женски парови
 Вимблдон 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 Распоред мечева

Вимблдон 2011.
Вимблдон — жене појединачно